Finding Neverland (deutsch Nimmerland finden) steht für:

 Finding Neverland, Originaltitel von Wenn Träume fliegen lernen, US-amerikanisch-britischer Film von Marc Forster (2004)
 Finding Neverland (Musical), Musical von Gary Barlow (2014)